Egbert van Heemskerk kan syfta på:

*Egbert van Heemskerk I (den äldre; 1610–1680), nederländsk målare 
Egbert van Heemskerk II (den yngre; 1634/1645–1704), nederländsk målare
Egbert van Heemskerk III (1700–1744), nederländsk målare